The Sword in the Stone (englisch „Das Schwert im Stein“) steht für:

 The Sword in the Stone, erster Teil von Der König auf Camelot, britische Romantetralogie von T. H. White (1958)
 The Sword in the Stone, Originaltitel von Die Hexe und der Zauberer, US-amerikanischer Film von Wolfgang Reitherman (1963)